Le Walhalla, Valhalla ou encore Valhöll, lieu où les guerriers morts au combat sont amenés par les valkyries dans la mythologie germanique.
 Walhalla (bâtiment), un temple dorique édifié au  en Bavière dans la vallée du Danube, inspiré du lieu mythique ci-dessus.
 Walhalla est une ville de Caroline du Sud, aux États-Unis.
 Walhalla est une ville du Dakota du Nord, aux États-Unis.
 Walhalla est un petit village d'Australie, une ancienne ville de mines d'or.
 Walhalla, roman policier américain de Clive Cussler paru en 2001.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme